RYR2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 967 амінокислот, а молекулярна маса — 564 567.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, іонних каналів, білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, транспорт кальцію, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані, саркоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Кальцієві канали
Білкові рецептори